Urban – imię męskie
 URBAN – Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich
 Urban Terror – gra komputerowa
 Urban exploration – badanie zazwyczaj niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji
 Urban fantasy – podgatunek literatury fantasy
 Urban & Partner – jedno z największych światowych wydawnictw naukowych
 Urban

Albumy muzyczne 
 Urban Bushmen – podwójny jazzowy album Art Ensemble of Chicago
 Urban Discotheque – album grupy muzycznej Jamal
 Urban Hymns – album muzyczny brytyjskiej grupy The Verve
 Urban Legend – album rapera z Atlanty T.I.
 Urban Solitude – album Anouk

Grupy muzyczne 
 Urban Symphony – estońska grupa muzyczna 
 Urban Trad – belgijska grupa folkowa
 Urban Dance Squad – holenderski zespół grający muzykę rapcore
 Urban Cookie Collective – brytyjska grupa eurodance

Postacie

Osoby noszące nazwisko Urban 
 Aleksandra Urban – polska malarka
 Arkadiusz Urban – (1965–) – polityk i publicysta
 Augustyn Urban (1911–1989) – polski ksiądz pallotyn
 Cezary Urban (ur. 1963) – poseł na Sejm VI kadencji
 Ewald Urban (1913–1959) – piłkarz, prawoskrzydłowy napastnik, reprezentant Polski
 Grażyna Urban-Godziek – polska polonistka i neolatynistka
 Jan Urban (ur. 1962) – polski piłkarz i trener piłkarski
 Jacek Urban (ur. 1953) – kanonik gremialny kapituły katedralnej na Wawelu
 Jerzy Urban (1933–2022) – polski dziennikarz, publicysta, polityk
 Jochen Urban – niemiecki wioślarz
 Józef Urban – polski duchowny katolicki
 Karl Urban (ur. 1972) – nowozelandzki aktor
 Keith Urban (ur. 1967) – australijski piosenkarz country
 Klaudiusz Urban (ur. 1968) – polski szachista, mistrz międzynarodowy
 Matt Urban (1919–1995) – amerykański wojskowy polskiego pochodzenia, uczestnik II wojny światowej
 Milo Urban (1904–1982) – słowacki pisarz, eseista i tłumacz
 Paulina Urban – polska łyżwiarka figurowa
 Paweł Urban (ur. 1980) – polski judoka
 Rafał Urban – pisarz i gawędziarz śląski
 Ryszard Urban (1924–1984) – działacz śpiewaczy i społeczno-kulturalny
 Stanisław Urban – ujednoznacznienie
 Tadeusz Urban – polski polityk
 Thomas Urban – niemiecki dziennikarz i pisarz
 Wacław Urban – polski historyk reformacji i odrodzenia 
 Wincenty Urban (1911–1983) – polski biskup katolicki

Osoby o imieniu Urban 
 Guy Urban Hardy – amerykański polityk
 Urban Franc – słoweński skoczek narciarski
 Urban Gad – duński reżyser filmowy
 Urban Hettich – niemiecki narciarz
 Urban Lindgren – szwedzki biegacz narciarski
 Urban Pierius – niemiecki teolog ewangelicki
 Urban Rokicki – polski duchowny katolicki
 Urban Zamernik – chorwacki skoczek narciarski

Imiona ośmiu papieży 
 Urban I (pontyfikat 220–230)
 Urban II (1088–1099)
 Urban III (1185–1187)
 Urban IV (1261–1264)
 Urban V (1362–1370)
 Urban VI (1378–1389)
 Urban VII (1590)
 Urban VIII (1623–1644)